Кала́шникова — женская форма русской фамилии , а также топоним.

 Известные носители 
 Калашникова, Анна Игоревна (род. 1984) — российская актриса, певица и ведущая.
 Калашникова, Анна Петровна (в замужестве Калашникова-Роот; 1885 — не ранее 1960) — русская художница, жившая в Эстонии.
 
 Калашникова, Евгения Давыдовна (1906—1976) — советская переводчица.
 Калашникова, Милица Ивановна (1911—2004) — советский инженер-конструктор, лауреат Государственной премии СССР.
 Калашникова, Наталья Павловна (род. 1957) — советская гребчиха-байдарочница.
 Калашникова, Оксана Вячеславовна (род. 1990) — грузинская теннисистка.
 
  Топоним 
 Калашникова — заимка в Боханском районе Иркутской области России.